«Багровая мгла» () — триллер 2008 года режиссёра Пэдди Бретнэка. Мировая премьера: 22 августа 2008 года. Хотя действие происходит в Соединенных Штатах, фильм снимался в Белфасте, Северная Ирландия.

Сюжет 
На хмельной вечеринке группа студентов-медиков до полусмерти накачивают алкоголем и запрещёнными препаратами местного лузера Кэннета, случайно оказавшегося в их компании. Когда тот валится с ног и начинает биться в конвульсиях, ребята мгновенно трезвеют, понимая, что, если парня  сейчас же не доставить в больницу, он испустит дух прямо пред ними. Но тогда станет известно об их маленькой попойке, и о карьере врачей можно будет забыть. Никто не хочет рисковать своим будущим, и, недолго думая, они оставляют умирающего бедолагу на пороге клиники, где проходят практику.

Кэннета находят, но из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, он впадает в глубокую кому, шансы выйти из которой практически сведены к нулю. А так как у парня нет ни родственников, ни медицинской страховки, руководство больницы принимает решение при дальнейшем отсутствии положительной динамики отключить Кэннета от аппарата искусственного поддержания жизни.

Кэтрин — единственная из компании горе-студентов искренне переживает из-за их малодушного поступка. Она решает ввести Кэннету экспериментальный не протестированный препарат, стимулирующий работу головного мозга. Однако лекарство даёт неожиданный результат: сознание Кэннета начинает вселяться в людей, заставляя их последовательно и очень изощрённо убивать своих обидчиков. После ужасной смерти очередного из своих друзей, Кэтрин, наконец, сводит концы с концами и осознаёт, к каким последствиям привели её благие намерения. Девушка понимает, что остановить цепочку убийств можно, только отключив Кэннета от аппарата жизнеобеспечения. Но до разбушевавшегося коматозника оказывается не так то просто добраться...

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Пэдди Бретнэк
 Продюсеры: Саймон Босанкет, Марк Хаффам, Майкл Келли, Майкл Генри, Роберт Литтл, Стив Норрис, Томас Торстенссон
 Сценарист: Спенс Райт
 Композитор: Стивен Уорбек
 Оператор: Руаири О’Брайэн
 Художники: Дэвид Крэйг, Хэйзел Вебб-Крозье
 Монтажёр: Дермот Дискин

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на английском языке
Фильмы Пэдди Бретнэка